Ксения Николаевна Джалагания (род. 7 июля 1985, Москва, СССР) — российская гимнастка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, директор школы oлимпийского резерва по художественной гимнастике Объединенных Арабских Эмиратов, СДЮШОР ОАЭ.

Чемпионка мира, чемпионка Европы, чемпионка Европы в групповых упражнениях (1999 год), чемпионка мира в групповых упражнениях (2002 год). Победитель ряда международных турниров и серий Гран-При.

Спортивная карьера 
Ксения начала заниматься художественной гимнастикой в возрасте пяти лет, уже в 1993 году завоевала первые золотые медали (Гран-При в Германии).

С 1998 года — член молодёжной сборной команды России.

В 1999 году выиграла чемпионат Европы среди юниоров в Будапеште. В этом же году Ксения получила звание мастера спорта международного класса (МСМК) и титул абсолютной чемпионки Европы в групповых упражнениях.

С 2000 по 2003 год — член Олимпийской сборной команды России по художественной гимнастике.

В 2002 году в составе сборной России (в том числе, вместе с Марией Столбовой) в групповых упражнениях стала абсолютной чемпионкой мира, завоевав золото. Ксения получила звание заслуженного мастера сорта России (ЗМС).

В 2003 году Ксения закончила свою спортивную карьеру и перешла на тренерскую работу.

С 2010 года Ксения возглавляла национальную молодёжную сборную Сингапура по художественной гимнастике. Ксения тренировала Сингапурскую команду, готовя молодых гимнасток к Юношеским Играм 2014 года.

Тренерская работа 
Следуя примеру своего тренера, заслуженного мастера спорта СССР по художественной гимнастике, бронзового призёра Олимпийских игр в Барселоне (1992) Оксаны Скалдиной, после завершения своей спортивной карьеры, Ксения перешла на тренерскую работу. В 2010 году возглавив национальную молодежную сборную Сингапура, Джалагания несколько лет готовила молодых гимнасток для участия в Юношеских Играх 2014 года.

В 2015 году, Ксения основала первую в Дубай специализированную детско-юношескую (спортивную) школу олимпийского резерва по художественной гимнастике Объединенных Арабских Эмиратов «СДЮШОР ОАЭ» (Dubai Youth Olympic school), где так же является главным тренером сборной команды ОАЭ.

Личная жизнь 
Ксения Джалагания замужем за Cem Saral. Он занимает должность Group Chief Executive Officer в компании Cockett Marine Oil.

См. также 
 Столбова, Мария Юрьевна

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Фотографии Ксении
 Видеозапись выступления Ксении на чемпионате мира 2002

Гимнастки (художественная гимнастика) России
Чемпионки мира по художественной гимнастике
Чемпионки Европы по художественной гимнастике